Demmerik (buurtschap), een buurtschap in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen
Demmerik (waterschap), een voormalige waterschap in de provincie Utrecht